«Loaded» () — это сингл Рики Мартина, выпущенный 17 апреля 2001 г. с альбома Sound Loaded. Испаноязычная версия вышла под названием «Dame Más» ().

Клип 
Клип, снятый Бобом Джиральди, вышел в июне 2001 года.

Появление в чарте 
«Loaded» достигла топ-20 в Швеции (четырнадцатая позиция), Испании (восемнадцатая позиция) и Великобритании (девятнадцатая позиция). В Billboard Hot 100 сингл достиг девяносто-седьмой строки.

Награды 
«Loaded» был номинирован в категории «Латиноамериканский Макси-сингл Года» на церемонии «2002 Latin Billboard Music Awards».

Форматы и трек-листы 
Australian CD maxi-single
 «Loaded» — 3:52
 «Loaded» (Fused — Re-Loaded Mix 03) — 3:41
 «Loaded» (Monetshot — Edit) — 4:06
 «Loaded» (Can 7 — Radio Flag Mix) — 4:35
 «Loaded» (Robbie Rivera — Diskofied Vocal Mix) — 6:53
 «Nobody Wants to Be Lonely» (Jazzy Remix Radio Edit) — 3:55

European CD single
 «Loaded» (George Noriega Radio Edit 1) — 3:14
 «Loaded» (Robbie Rivera Diskofied Vocal Mix) — 6:51

European CD maxi-single
 «Loaded» (George Noriega Radio Edit 1) — 3:14
 «Loaded» (Robbie Rivera Diskofied Vocal Mix) — 6:51
 «Loaded» (Can 7 — Dame Mas Fairground Mix) — 4:00
 «Loaded» (Video) — 4:11

Japanese CD maxi-single
 «Loaded» — 3:53
 «Nobody Wants to Be Lonely» (Duet Radio Edit) — 4:11
 «Solo Quiero Amarte» (Radio Edit) — 3:59

US CD maxi-single
 «Loaded» (George Noriega Radio Edit 1) — 3:14
 «Loaded» (Almighty Mix) — 7:58
 «Loaded» (Almighty Dub Mix) — 7:59
 «Loaded» (Robbie Rivera Diskofied Vocal Mix) — 6:51
 «Loaded» (Fused Re-Loaded Mix) — 8:20

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни Рики Мартина
Песни на испанском языке
Синглы Columbia Records